Umaria (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Umaria (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Umaria